Села:
 Травневе — Вінницька область, Погребищенський район
 Травневе — Житомирська область, Житомирський район
 Травневе — Запорізька область, Мелітопольський район
 Травневе — Київська область, Бориспільський район
 Травневе — Кіровоградська область, Компаніївський район
 Травневе — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Травневе — Луганська область, Міловський район
 Травневе — Луганська область, Сватівський район
 Травневе — Одеська область, Березівський район
 Травневе — Полтавська область, Миргородський район
 Травневе — Рівненська область, Дубенський район, Мирогощанська сільська громада
 Травневе — Рівненська область, Дубенський район, Млинівська селищна громада
 Травневе — Тернопільська область, Збаразький район
 Травневе — Харківська область, Зачепилівський район
 Травневе — Хмельницька область, Старосинявський район
 Травневе — Чернігівська область, Городнянський район

Селища:
 Травневе — Вінницька область, Жмеринський район
 Травневе — Донецька область, Бахмутський район
 Травневе — Харківська область, Харківський район

 Травневе — колишнє селище Криворізької міської ради Дніпропетровської області, зняте з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 18 листопада 1997 року
 Травневе (Генічеський район) — колишнє село в Херсонській області.

Житловий масив:
 Травневе — житловий масив розташований у Довгинцівському районі Кривого Рогу на місці селища залізничників